Pontotoc (Mississippi)
Pontotoc (Texas)
Condado de Pontotoc

Desambiguação